Enrique Camarena puede referirse a:

 Enrique Camarena Robles, psiquiatra mexicano.
 Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA mexicano.